Karel Neffe ist der Name folgender Personen:

* Karel Neffe (Ruderer, 1948) (1948–2020), tschechoslowakischer Ruderer 
 Karel Neffe (Ruderer, 1985) (* 1985), tschechischer Ruderer